О́льга Воло́шина:
 Волошина, Ольга Демидовна (1908—1968) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Волошина, Ольга Дмитриевна (род. 1998) — российская футболистка.